43 км (43-й киломе́тр, 43 киломе́тр) — железнодорожные объекты.

Россия 
 43 км (Зелёный Дол — Яранск) — — пассажирская платформа, Горьковская железная дорога, на линии Зелёный Дол — Яранск в республике Марий Эл . Код 251714
 43 км (платформа Горьковского направления) —  остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога, на линии Москва — Нижний Новгород в Московской области. Код 230614
 43 км (платформа Ярославского направления) — на линии Москва — Ярославль в Московской области. Код 235942.
 43 км (Челябинск — Золотая сопка) — на линии Челябинск-Главный — Золотая сопка в Челябинской области.

 43 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Куйбышевская железная дорога. Код 641646
 43 км — пассажирская платформа, Московская железная дорога. Код 218523
 43 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Приволжская железная дорога. Код 612215
 43 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Приволжская железная дорога. Код 620866
 43 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога. Код 202421
 43 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога. Код 054316
 43 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Свердловская железная дорога. Код 767613
 43 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северо-Кавказская железная дорога. Код 588618
 43 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога. Код 601615
 43 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога. Код 804422

Узбекистан 
 43 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Узбекская железная дорога. Код 740610

Украина 
 43 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Донецкая железная дорога. Код 491643
 43 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Донецкая железная дорога. Код 484419